Лизьё-1 () — упраздненный кантон во Франции, находился в регионе Нижняя Нормандия. Департамент кантона — Кальвадос. Входил в состав округа Лизьё. Население кантона на 2006 год составляло 13 212 человек.

Код INSEE кантона 1421. Всего в кантон Лизьё-1 кантон входило 17 коммун, из них главной коммуной являлась Лизьё.

Коммуны кантона 

 Бёвилле — население 1197 чел.
 Кордебюгль — население 117 чел.
 Куртон-ла-Мёрдрак — население 691 чел.
 Фогернон — население 235 чел.
 Фирфоль — население 432 чел.
 Фюмишон — население 269 чел.
 Гло — население 899 чел.
 Эрмиваль-ле-Во — население 832 чел.
 Л’Отельри — население 289 чел.
 Ле-Мений-Гийом — население 518 чел.
 Ле-Пен — население 680 чел.
 Мароль — население 643 чел.
 Муайо — население 1307 чел.
 Уйи-дю-Уле — население 187 чел.
 Уйи-ле-Виконт — население 746 чел.
 Рок — население 318 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Упраздненные кантоны департамента Кальвадос